

Geografia
La Rose – villaggio nella contea di Marshall, dello stato dell'Illinois negli Stati Uniti d'America
La Rose – quartiere del XIII arrondissement di Marsiglia
Parigny-la-Rose – comune francese di 36 abitanti situato nel dipartimento della Nièvre nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone
Jean-Baptiste de La Rose – (1612-1687) pittore e disegnatore francese , specialista della pittura di paesaggi il cui soggetto è prevalentemente il mare
Pascal de La Rose – (1665-1745) pittore francese, figlio di Jean-Baptiste de La Rose

Trasporti
La Rose - Technopôle de Château-Gombert – stazione capolinea della linea 1 della metropolitana di Marsiglia

Pagine correlate 
Roman de la Rose – (in italiano Romanzo della Rosa), poema allegorico scritto da due diversi autori e a distanza di 40 anni
La Rose de Saint-Flour – spettacolo teatrale e musicale in un atto, con il quale Jacques Offenbach ha iniziato il genere teatrale dell'operetta